Bölts ist der Familienname folgender Personen:

 Hartmut Bölts (* 1961), deutscher Radrennfahrer
 Udo Bölts (* 1966), deutscher Radrennfahrer

Siehe auch:
 Böltz